Чикуако има више значења:

 Чикуако (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чикуако (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику